Tomáš Berdych era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

David Goffin ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Aleksandr Dolhopolov con il punteggio di 6–4, 65–7, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Alexander Zverev (quarti di finale)
 David Goffin (campione)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)

 Aleksandr Dolhopolov (finale)
 Damir Džumhur (semifinale)
 João Sousa (primo turno)
 Donald Young (quarti di finale)

Qualificati 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Zhang Zhizhen (quarti di finale)

 Lloyd Harris (primo turno)
 Lukáš Lacko (secondo turno)

Wildcard 

  Nicola Kuhn (primo turno)
  Akira Santillan (primo turno)

 Zhang Zhe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2017 (ATP)